Pas de deux steht für:

 Pas de deux, Tanz zu zweit
 Pas de deux (Band), Musikprojekt von Walter Verdin
 Pas de deux (Dressurreiten), Aufführung mit zwei Pferden
 Pas de deux (Kurzfilm), kanadischer Kurzfilm von Norman McLaren (1968)
 Pas de deux, Patience-Variation, siehe Patience #Patience-Variationen